Konstruktivizem ima več pomenov:

 Konstruktivizem, umetniška smer
 Konstruktivizem (teorija o učenju), psihološka teorija o učenju